Orla est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme

France 
 Orla, ancienne seigneurie située sur la commune de Perpignan (au sud-ouest)
 L'église Saint-Étienne d'Orla, commune de Perpignan

Etats-Unis 
 Orla, ville fantôme du Texas

Inde 
 Orla, ville census de l'État du Jharkhand, en Inde.

Pologne 
 Orla, gmina du powiat de Bielsk Podlaski
 Orla, dans le powiat de Krotoszyn
 Orla, dans le powiat de Wągrowiec
 Orła, dans le powiat de Zgierz
 Orla Perć, sentier de randonnée en Pologne

Hydronyme 
 Orla, une rivière en Allemagne, dans le Land de Thuringe, qui donne son nom à l'arrondissement de Saale-Orla
 Orla, une rivière en Allemagne, dans le Land de Saxe
 Orla, une rivière en Pologne

Personnalités 
Orla peut être le nom ou le prénom de plusieurs personnalités :

Patronyme 

  (née en 1992), triathlète italienne.
 Ressel Orla (1889-1931), actrice autrichienne.

Prénom

Prénom féminin 
Orla est un prénom irlandais fémninin variante d'Orfhlaith :
 Orla Barry (née en 1989), lanceuse du disque paralympique
 Orla Brady (née en 1961), actrice
 Órla Fallon (née en 1974), chanteuse du groupe Celtic Woman
 Orla Fitzgerald (née en 1978), actrice
 Orla Gartland (née en 1985), chanteuse
 Orla Guerin (née en 1960), journaliste
 Orla Kiely, designer
 Orla Noom (née en 1985), joueuse de squash néerlandaise
 Orla O'Rourke, actrice
 Orla O'Shea (née en 1982), chanteuse
 Orla Tobin (née en 1981), chanteuse

Prénom masculin 
Orla peut être aussi un prénom masculin, particulièrement en Scandinavie :
 Orla Jørgensen (1904-1947), coureur cycliste danois
 Orla Hermann Krause (1867-1935), joueur d'échecs danois
 Orla Lehmann (1810-1870), homme d'État danois

Navires 
 Orla, navire de charge de la Kriegsmarine
 Orla, cargo polyvalent de la RDA
 Orla, patrouilleur de la Marine irlandaise
 Orla, vraquier sous pavillon maltais

Autres 
 Orla, interdit judaïque
 Église Saint-Étienne d'Orla, église romane de Perpignan
 Orla, armorial de la noblesse polonaise
 ORLA.fm, radio de langue polonaise basée à Londres
 Orla Orbe, premier groupe du musicien brésilien Chico Science
 Orla est le nom de deux ouragans en 1961 et en 1968

Prénom épicène
Prénom scandinave
Prénom irlandais
Homonymie de prénom
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de bateaux
Patronyme italien
Patronyme austro-bavarois